Pterosauromorpha — клада вымерших архозавров в составе группы орнитодир, представленная птерозаврами и их ближайшими родственники. Первые представители возникли в позднем триасе, около 235 млн лет назад, тогда как последние вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания 66 млн лет назад, уничтожившего также нептичьих динозавров и множество других групп животных.

Ископаемые остатки самых успешных представителей клады — птерозавров — обнаружены на всех континентах.

Определение 
Первое определение данной клады было дано Кевином Падианом в 1997 году и звучало как «все орнитодиры, более тесно связанные с птерозаврами, чем с динозаврами».
В 2015 году Пол Серено определил Pterosauromorpha как группу, состоящую из Pterodactylus antiquus и всех видов, больше связанных с птеродактилями, чем с домовым воробьём и банкивской джунглевой курицей. Оба этих определения предполагают, что клада Pterosauromorpha является сестринским таксоном динозавроморф, входящим в кладу орнитодир.

Классификация 
Бо́льшую часть Pterosauromorpha составляли птерозавры (летающие ящеры). Как представителя Pterosauromorpha иногда также классифицируют склеромохла (Scleromochlus taylori); однако другие исследователи считают его базальной авеметатарзалией, либо вовсе не-архозавровым архозавриформом.

Авторы двух опубликованных в 2020 году исследований (Kammerer et al., 2020 и Ezcurra et al., 2020) пришли к выводу, что семейство лагерпетид (Lagerpetidae), обычно относимое к динозавроморфам, на самом деле может быть более родственным птерозаврам, чем динозаврам. В первой итерации филогенетического анализа Каммерера и соавторов 2020 года лагерпетиды являются базальными динозавроморфами. Однако во второй итерации, полученной после добавления в матрицу склеромохла, и лагерпетиды, и склеромохл были обнаружены в составе Pterosauromorpha, причём склеромохл оказался в более близкой к птерозаврам позиции. Анализ Эзкурры и соавторов (2020) подтвердил родство между птерозаврами и лагерпетидами вне зависимости от включения в матрицу склеромохла; после его включения склеромохл был восстановлен как сестринский таксон клады, объединяющей лагерпетид и птерозавров. Анализ Келлнера и соавторов (2022) обнаружил лагерпетид и новый род Maehary в составе базальной группы Pterosauromorpha.

Nesbitt et al. (2017)

Ezcurra et al. (2020)

Kellner et al. (2022)

Примечания 

Вымершие пресмыкающиеся